Cervenka eller Červenka kan avse:

 Andreas Cervenka (1974–), en svensk ekonomireporter
 Červenka (ort), en ort i Tjeckien